Пе́тер Мо́э (; ) — норвежский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : бронза (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Тренеры по кёрлингу Норвегии